Románia
Vice, település Beszterce-Naszód megyében

Vice (film)
Vice (magazin)
Vice (website)